Kepa (eiland), een eiland in Indonesië
 Kepa Arrizabalaga, een Spaans voetballer 
 Kepa Blanco González, een Spaans voetballer
 Kepa (rivier), een rivier in Rusland
 Kepa (Polen), een plaats in Polen, in het woiwodschap Groot Polen 
 de Sloveense naam voor een berg op de Oostenrijks-Sloveense grens, zie Mittagskogel (Karinthië)